Mesterholdenes Europa Cup finale 1967 var en fodboldkamp der blev spillet den 25. maj 1967. Kampen blev spillet foran 45.000 tilskuere på Estádio Nacional i den portugisiske hovedstad Lissabon, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1966-77. De deltagende hold var skotske Celtic FC og italienske FC Internazionale Milano. 

Det var kulminationen på den 12. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var tredje gang at Inter var nået frem til finalen, efter at de havde vundet turneringen i 1964 og 1965. Det var Celtics første finale i turneringen. 

Kampen blev ledet af den vesttyske dommer Kurt Tschenscher.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1966/67  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1967
Finale 1967
Celtic F.C.
FC Internazionale Milano
Fodbold i 1967
Sport i Lissabon